Trinquete puede referirse a:

 Trinquete (náutica), mástil de proa en embarcaciones de más de un palo, o verga mayor del palo de proa o vela que se fija a esta,
 Trinquete (mecánica), pieza que impide algún movimiento de un mecanismo;
 Trinquete (pelota vasca), tipo de cancha y modalidad del deporte de la pelota vasca; o
 Trinquete (Valencia), cancha donde se disputan las modalidades de escala i corda y raspall de la pelota valenciana
 Trinquete (símbolo), símbolo lógico que significa derivación de o deriva en